Антиохийский патриархат — названия различных поместных христианских церквей в ранге Патриархата

 Православный Антиохийский Патриархат — автокефальная православная церковь, имеющая третье место в диптихах.
 Латинский Антиохийский патриархат — историческая административно-территориальная церковная структура Римско-Католической церкви в ранге Патриархата, объединявший верующих латинского обряда, проживавших на территории Леванта. 
 Маронитский Антиохийский патриархат — патриархат Маронитской католической церкви.
 Сиро-католический Антиохийский патриархат — патриархат Сирийской католической церкви.